Il doppio del Hamburg Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–2, 6–4 Mahesh Bhupathi e Jan-Michael Gambill.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Jared Palmer (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti di finale) 
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno) 
 Rick Leach /  Brian MacPhie (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hamburg Masters 2002
ATP Tour 2002